Geikie-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Geikie-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Geikie-Gletscher (Südgeorgien) auf der Insel Südgeorgien